Dit is de wereldranglijst van september 1994 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 13 september 1994.

Mannen 09